Het seizoen 2013/2014 was het 88ste seizoen van ACF Fiorentina in het Italiaanse voetbal en het 76ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van de op 1 juli 2012 aangestelde Vincenzo Montella eindigde La Viola in diens tweede seizoen opnieuw op de vierde plaats in de eindrangschikking. Die positie nam de club uit Florence al in na de zestiende speelronde. In de UEFA Europa League wist Fiorentina dit seizoen door te dringen tot de achtste finales. Daarin verloor de ploeg van Juventus.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2013/14 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de Serie A.

UEFA Europa League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2013/14 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in UEFA Europa League.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2013/14 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de Coppa Italia.

2014
Fiorentina